FAM169A () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 5-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 670 амінокислот, а молекулярна маса — 74 955.

Кодований геном білок за функцією належить до фосфопротеїнів. 
Задіяний у такому біологічному процесі, як альтернативний сплайсинг. 
Локалізований у ядрі, мембрані.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 5

Некатегоризовані білки